RET peut signifier :
 résistance évaporative thermique, une mesure de l'énergie nécessaire pour faire passer de la vapeur d'eau à travers une membrane d'un tissu ;
 responsable d'établissement touristique, une formation qualifiante de niveau III, dispensée par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;
 Revue des Études Tardo-antiques, une revue scientifique dans le domaine de l’Antiquité tardive ;
 Rapid Entry Team, une équipe en binôme ;
 Rotterdamse Electrische Tram (Tramway Électrique de Rotterdam), une société de transport en commun de Rotterdam aux Pays-Bas.